Кала́и-Сурх, или Калайи-Сурхский джамоат (также Калайи-Сурх; ) — сельская община (джамоат) в Раштском районе Таджикистана. Расстояние от центра джамоата (село Калаи-Сурх) до центра района (пгт Гарм — 10 км. В состав джамоата входят 20 сельских населённых пунктов. Население — 15 711 человек (2015 г.), таджики.

Населённые пункты

История 
Указом от 26 декабря 1952 года кишлачный совет Сари-Пуль был ликвидирован, а его территория и сёлы включены в состав кишлачного совета Калай-Сурх. Также Указом Президиума Верховного Совета Таджикской ССР от 30 декабря 1960 года из кишлачного совета Навданак в кишлачный совет Калай-Сурх были переданы сёла Дехаи Саид, Навданак, Нуширьён, Войдара, Чугдара, Нигова, Ниёзбегиён, Шульхоб.

Примечания 

Сельские джамоаты Раштского района
Сельские общины Таджикистана